Sifon (psáno též sifón) má více významů:

 sifonová láhev 
 sodovka, sodová voda, čirý nápoj sycený oxidem uhličitým
 zápachová uzávěrka (též pachová uzávěrka či sifon)
 gajgr, sifon okapového svodu, lapač střešních splavenin
 sifon, uzávěra jeskyně nebo podzemní chodby snížením stropu k vodní hladině nebo pevné výplni
 sifon, součást těla měkkýšů, inhalantní a (nebo) exhalantní trubice
 Uměle vybudované křížení dvou vodních toků podtokem
Sifon Uhřičice, křížení řeky Valové s Mlýnským náhonem, který ji podtéká dvěma betonovými tunely
 Sifon, pseudonym hudebníka Ondřeje Anděry ze skupiny WWW

Reference

Externí odkazy